Takumi (匠), es una "palabra japonesa" que significa artesano. También es un nombre masculino japonés o un apellido que utiliza diversos caracteres kanji. 

El nombre dado también puede ser escrito en hiragana o katakana.

Escrituras posibles 
Takumi Puede ser escrito utilizando diferente kanji caracteres y puede significar:
 匠, "artesano"
 巧, "hábil"
 工, "habilidad"
 卓美, "eminente, belleza"
 卓巳, "eminente, serpiente"
 巧海, "hábil, mar"
 拓海, "claro (la tierra), mar"
 拓巳, "claro (la tierra), serpiente"

 琢己
 宅見

 Takumi Beppu (匠), un ciclista japonés
 Takumi Horiike (巧), un fútbol japonés anterior (fútbol) jugador
 Takumi Kuriyama (巧), un jugador de béisbol profesional japonés
 Takumi Obara (工), un atleta de triatlón japonés
 Takumi Saito (工), un actor japonés y modelo
 Takumi Nakayama (巧), un japonés MMA luchador
 Takumi Nakazawa (工), un escritor de videojuego japonés
 Takumi Nemoto (匠), un político japonés
 Takumi Yamazaki (たくみ), un actor de voz japonés
 Takumi Kurosawa (工), un japonés Maestro Craftsman con Nissan Motores

 Masaru Takumi (宅見), un japonés yakuza
 Namuchi Takumi (たくみ), un ilustrador japonés

Personajes ficticios 
 Takumi Inui (乾 巧), el protagonista del Tokusatsu espectáculo Kamen Jinete 555
 Takumi Hayama, el carácter de título del "Takumi-kun" manga y serie de película
 Takumi Fujiwara (拓海), el protagonista de la serie de manga y anime Initial D
 Takumi Hayami, de Chicas de Cielo
 Takumi Ichinose (巧), un carácter en el manga y anime serie Nana
 Takumi Kisaragi (タクミ), un carácter en el anime serie Gad Guardia
 Takumi Mayama (巧), un carácter en el manga, anime, y Miel de serie de obra de televisión y Trébol
 Takumi Tokiha (巧海), un carácter en el anime serie Mi-HiME y Mi-Otome
 Takumi Tsuzuki, un carácter en el anime serie Mayoi Neko Invadido!
 Takumi Usui, un carácter en el manga y anime serie Kaichou wa Sirvienta-sama!
 Takumi Hikohito, un carácter en el John Verde novel Buscando Alaska
 Takumi (Hiroman), un carácter de Punto de sutura!.
 Takumi, un personaje de Fire Emblem Fates.
 Takumi aldini, personaje italiano del anime shokugeki no soma
 Takumi Hijirihara, protagonista del manga Danganronpa Gaiden: Killer Killer.
 Takumi Eri, esposa del wakagashira Takumi Kenji.

Otros usos 
 Takumi Empresa, una compañía de videojuego japonesa
 10617 Takumi, un Asteroide de cinturón Principal

Apellidos japoneses
Nombres masculinos